Truro (Canada), een plaats in de Canadese provincie Nova Scotia
Truro (Verenigd Koninkrijk), de hoofdstad van het Britse graafschap Cornwall
Truro (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa